Поронин () — польский топоним.
 Поронин — сельская гмина (волость) в Татровском повяте Малопольского воеводства Польши.
 Поронин — деревня в гмине Поронин, административный центр гмины.
 Поронин — железнодорожная станция в деревне Поронин.